Бјел може да се односи на:

 Бјел (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји.
 Бјел (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна.
 Бјел (Требишов), насељено место у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република.